Numele Târgoviște se poate referi la:

 orașul Târgoviște, reședința județului Dâmbovița, România
 satul Târgoviște, Timiș, România
 orașul Târgoviște, Bulgaria
 regiunea Târgoviște, Bulgaria
 orașul Târgoviște, Serbia

Toponime românești